Mineirinho (ave) - da família dos traupídeos
 Estádio Jornalista Felipe Drummond - ginásio poliesportivo conhecido como Mineirinho
 Mineirinho (refrigerante) - marca de refrigerante

Pessoas
 Adriano de Souza - surfista brasileiro conhecido como "Mineirinho"
 Sandro Dias - skatista brasileiro conhecido como "Mineirinho"

Veja também 
 As Mineirinhas

Desambiguação
Desambiguações de gentílicos